Советская Россия может означать:
 Советская Россия — неофициальное наименование социалистического российского государства в период после Октябрьской революции 1917 года и до образования Союза ССР в 1922 году.
 Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика — союзная республика в составе СССР (1922—1991).
 Советская Россия, в расширительном толковании, особенно в зарубежной прессе, — весь СССР.
 «Советская Россия» — российская (ранее — советская) газета.
 «Советская Россия» — издательство, создано в 1957 году; в 1992 году на его основе организовано издательство Русская книга.
 «Советская Россия» — первая республиканская художественная выставка (1960).
 «Советская Россия» — пятая республиканская художественная выставка (1975).
 «Советская Россия» — китобойная база проекта 392, построенная в 1961 году.
 «Советская Россия» — не построенный линейный корабль ВМФ ВС Союза ССР.

См. также 
 
 «В Советской России…» — американский стандарт шутки, известный с 1930-х годов.